Шуица може бити:

 Шуица (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шуица (ријека), ријека понорница на подручју Федерације БиХ, БиХ